Grisham ist der Familienname folgender Personen:

 John Grisham (* 1955), US-amerikanischer Schriftsteller
 Michelle Lujan Grisham (* 1959), US-amerikanische Politikerin
 Stephanie Grisham (* 1976), US-amerikanische Politikberaterin und Pressesprecherin
 Todd Grisham (* 1976), US-amerikanischer Sportjournalist
 Wayne R. Grisham (1923–2011), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Gresham